Příjmení Květoň nosí více významných osobností:

 David Květoň (* 1988) – český hokejista
 Jan Květoň (1921–1982) – český agrofyzik
 Josef Květoň (* 1946) - český hokejista
 Lukáš Květoň (* 1982) – český hokejista
 Olga Květoňová-Klímová (1899–1986) – česká spisovatelka